Алан Бергман (; , Бруклин, Нью-Йорк) — американский .

Биография 
Своё образование Бергман получил в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл и в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Его карьера в шоу-бизнесе началась в начале 1950-х годов на телевидении, где он был режиссёром детских телевизионных шоу.

В 1958 году он женился на Мэрилин Бергман, которая также родилась и выросла в Бруклине, но их встреча состоялась лишь в Лос-Анджелесе. Вместе они написали музыку и слова ко многим знаменитым фильмам, мюзиклам и телевизионным проектам. Пара 14 раз номинировалась на премию «Оскар» за Лучшую оригинальную песню, при этом в 1983 году получила сразу три номинации из четырёх имеющихся. Премии киноакадемии они удостаивались дважды. Впервые в 1968 году за песню «The Windmills of Your Mind», прозвучавшую в фильме «Афера Томаса Крауна», а затем в 1973 году — за «The Way We Were» из картины «Встреча двух сердец».

В 1980 году Алан и Мэрилин были включены в Зал славы поэтов-песенников, а в 1995 году получили докторскую степень в Музыкальном колледже Беркли. Алан Бергман является членом правления основанного Барброй Стрейзанд фонда «The Streisand Foundation».

В 2007 году Бергман выпустил свой первый вокальный альбом под названием «Lyrically, Alan Bergman», в котором собраны его наиболее известные песни.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Алана Бергман и Мэрилин Бергман

Лауреаты премии «Золотой глобус»
Лауреаты премии «Оскар» за лучшую песню к фильму
Лауреаты премии «Грэмми»
Телережиссёры США
Члены Зала славы авторов песен